Deux cantons français portent le nom de canton de Villers-Bocage :
 canton de Villers-Bocage, situé dans le département du Calvados ;
 canton de Villers-Bocage, situé dans le département de la Somme.